Kristonko або Христонько Христина Михайлівна — українська музикантка, співачка, блогерка.

Життєпис 
Народилася 21 січня 2000 року 

Співає з 3-х років

Працювала вуличною музиканткою в Івано-Франківську.

Студентка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Творчість 
Виконавиця власних пісень та каверів .

У 2021 році зробила кавер спільно з проєктом The Faino на пісню румунської співачки Minelli «Rampampam». Станом на 1 жовтня 2021 року кліп отримав більше 3-х мільйонів переглядів на YouTube.

Примітки

Джерела 
 Франківська артистка та блогерка KRISTONKO презентує нову пісню // Еспресо. — 2022. — 4 лютого.
 Христина Христинько  // Радіо «Західний полюс».

Посилання 

 5 блогерів, за якими варто стежити  // Я — журналіст. — 2021. — 27 лютого.

Українські співачки
Блогери України
Блогерки